Дізі́-ле-Гро, Дізі-ле-Ґро () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 30 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 315 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 791,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дізі-ле-Гро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дізі-ле-Гро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена